Феликс Ихильевич Кидер (, 1938—2003) — советский и украинский график, живописец и скульптор. Мастер экслибриса.

Биография 
1938. Феликс Ихильевич Кидер родился 7 сентября в г. Балашиха Московской области в семье военнослужащего. 
1941—1945. Годы жизни Феликса Кидера с матерью в эвакуации (Алтайский край). 
1945—1947. Переезд семьи Кидер в г. Кушка, по месту службы отца. 
1952. Переезд семьи в Новую Каховку на строительство Каховской ГЭС. 
1955—1959. Обучение в Крымском художественном училище им. Н. Самокиша. 
1959—1963. Годы военной службы в рядах Военно-Морского Черноморского флота. 
1963—1968. Годы учебы в Харьковском художественно-промышленном институте. 
1969. Переезд с семьёй в г. Херсон. Работа в архитектурной мастерской ГИПРОГрада. Участие в Херсонских художественных выставках. Принят в Херсонское отделение Художественного фонда Украины при поддержке искусствоведа В. Г. Чупрыны. 
1970—1973. Работа в группе херсонских художников над мозаикой для фасада киноконцертного зала «Юбилейный». Выполнение рельефной композиции «Эволюция развития связи на Херсонщине» в операционном зале Херсонского почтамта, рельефной мозаики «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» для интерьера винсовхоза «Казацкий»; рельефного панно для спортивного зала спортшколы г. Новая Каховка — по эскизам Ф. Кидера совместно с художниками А. Бабаком и А. Светлаковым. Выполнил серию рисунков «Вьетнам». 
1974. Начало работы в технике офорта. Выполнена серия гравюр, посвященная Чили. 
1975. Принят в члены Союза художников Украины. 
1977—1987. Создание серии иллюстраций к рассказу Э. Хемингуэя «Старик и море», к книге З. Косидовского «Библейские сказания» и др. 
1985. Творческая поездка в Дом творчества «Сенеж» и работа в технике литографии. 
1988. Первая персональная выставка в Выставочном зале Херсонского отделения Союза художников. 
1991. Выполнил живописный полиптих «Сказания». 
1992. Начало работы над живописной серией натюрмортов на тему «Скрипка». 
1993. Поездка в Израиль. Персональная выставка в Выставочном зале Херсонского отделения Союза художников. 
1996. Персональная выставка в Херсонском художественном музее им. А. А. Шовкуненко. Активная работа над темой «Аскания». Создание живописных серий картин: квадриптих «Перекати-поле», триптих «Степные галактики», полиптих «Аскания», триптих «Степные камни» и др. Персональная выставка, посвященная 60-летию. Первое участие в международной выставке экслибриса (выставка во время работы Международного конгресса экслибриса в Санкт-Петербурге). 
2000—2002. Работа над серией пастелей «Ню». 
2002. Присвоено звание «Заслуженный художник Украины». 
2003. Скончался 23 июня в г. Херсоне. 7 сентября открылась посмертная выставка Феликса Ихильевича Кидера в Выставочном зале Херсонского отделения Союза художников Украины.

Литература 
 Постолова А. В. Графика Ф. Кидера: монография . — Херсон: Просвита, 2006

Примечания

Ссылки 
 Биография в проекте «Херсонщина: время, события, люди…» 
 Биография и работы на портале АртКавун 
Феликс Кидер. Буклет.  
 Работы Феликса Кидера, представленные на выставке (24.10-31.12.2008) в Одесском Доме-музее им. Н. К. Рериха

Выпускники вузов Харькова